Oshurkovia är ett släkte av mossdjur. Oshurkovia ingår i familjen Umbonulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Oshurkovia